Áron Szilágyi – schermidore ungherese
 Dorottya Szilágyi – pallanuotista ungherese
 Emerick Szilagyi – chirurgo statunitense
 Erzsébet Szilágyi – Regina Madre d'Ungheria
 Ferenc Szilágyi – esperantista e scrittore ungherese
 Gyula Szilágyi – calciatore ungherese
 Mihály Szilágyi – generale ungherese